Unterseeboot 56 ou U-56 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et la Seconde Guerre mondiale:
L'Unterseeboot 56, de type U 51, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1916 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale et qui a été porté disparu après le .
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
UB-56, un sous-marin de type UB III lancé en 1917 et qui a été coulé le .
UC-56, un sous-marin de type UC II lancé en 1916 et interné à Santander, en Espagne, le . L'UC-56 a coulé le navire-hôpital britannique Glenart Castle le .
L'Unterseeboot 56, un sous-marin de type II.C, a été lancé en 1938 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le .

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930